Arget bezeichnet
 Arget (Sauerlach), Ortsteil der Gemeinde Sauerlach in Bayern, Deutschland
 Arget (Pyrénées-Atlantiques), französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Arget (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Ariège

Arget ist der Familienname folgender Personen:
 Wolf Schmidt-Arget (* 1949), deutscher Rundfunkredakteur